Карелин — русская фамилия; имеет женскую форму .

Карелин

А 
 Карелин, Александр Александрович (род. 1967) — российский борец, трёхкратный олимпийский чемпион, Герой России.
 
 Карелин, Анатолий Михайлович (1922—1974) — Герой Советского Союза.
 
 Карелин, Аполлон Андреевич (1863—1926) — русский экономист, адвокат и политический деятель, эсер, анархист.

В 
 
 
 Карелин, Виктор Ильич (1909—1998) — советский футболист.
 Карелин, Владислав Михайлович — российский философ, журналист.
 Карелин, Вячеслав (настоящая фамилия Машнов) (род. 1990) — российский хип-хоп-исполнитель.

Г, И 
 Карелин, Герман Юрьевич (род. 1956) — российский юрист, адвокат, политический деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ первого созыва (1993—1995).
 Карелин, Григорий Силыч (1801—1872) — русский естествоиспытатель и путешественник.
 Карелин, Иван Вячеславович (1924—2001) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.

К, Л 
 Карелин, Константин Максимович (1907—1994) — Герой Советского Союза.
 Карелин, Лазарь Викторович (1920—2005) — русский советский писатель, драматург.

П 
 Карелин, Павел Алексеевич (1990—2011) — российский спортсмен, прыгун с трамплина.

Р, С 
 Карелин, Руслан Николаевич (род. 1931) — священнослужитель Грузинской православной церкви, архимандрит, духовный писатель.
 Карелин, Семён Игнатьевич (1879 — ?) — крестьянин, депутат Государственной думы II созыва от Ставропольской губернии.

Ф 
 Карелин, Феликс Владимирович (1925—1992) — советский диссидент и религиозный публицист.



См. также 
 Карелин проезд